Czerwony Bór steht für folgende geographische Objekte in Polen:
 Czerwony Bór (Barczewo), Weiler in der Gmina Barczewo, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Rothwalde, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Czerwony Bór (Zambrów), Dorf in der Gmina Zambrów, Powiat Zambrowski, Woiwodschaft Podlachien
 Czerwony Bór (Forst), ausgedehntes Waldgebiet in der Woiwodschaft Podlachien